Нижние Борки — село в Горшеченском районе Курской области России. Административный центр Нижнеборковского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Убли, на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к юго-востоку от посёлка городского типа Горшечное, административного центра района. Абсолютная высота — 159 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,5 %, женщины — соответственно 54,5 %.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % из 320 чел.

Известные уроженцы 
19 августа 1924 года в селе родился полный кавалер ордена Славы Иван Дмитриевич Часовских.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одиннадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Горшеченского района